Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2023 de l'Open d'Australie qui est disputé du 19 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Les tenants du titre et têtes de série 7 du tournoi Thanasi Kokkinakis et Nick Kyrgios sont contraints de renoncer à défendre leur titre en raison du forfait du second, blessé au genou gauche.

Lauréats 
Les invités australiens Rinky Hijikata et Jason Kubler remportent le tournoi en battant en finale Hugo Nys et Jan Zieliński. Il s'agit de leur premier titre ATP en double.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 

2023
Tennis en Australie en 2023
Open Australie Double messieurs
Tennis en janvier 2023